Laure Brouardel (1852-1935) : peintre française, épouse du suivant ;
 Paul Brouardel (1837-1906) : médecin français.